Черда́нцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Черданцев, Александр Алексеевич (1871—1943) — ученый краевед, провизор, директор Художественного музея им. М. В. Нестерова (1922—1925), составителель «Уральского библиографического словаря».
 Черданцев, Александр Фёдорович (1925—2021) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).
 Черданцев, Глеб Никанорович (1885—1958) — советский географ, экономист и картограф, доктор экономических наук (1936), профессор (1924), академик АН Узбекской ССР.
 Черданцев, Георгий Владимирович (род. 1971) — Спортивный комментатор, ведущий телевизионных и радио программ.
 Черданцев, Иван Алексеевич (1882—1968) — заведующий кафедрой электротехники металлургического факультета Московской горной академии. Один из основателей теоретической электротехники в России, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1934 г.).
 Черданцев, Михаил Евранович (1934—2008) — советский футбольный судья.

См. также 
 Черданцы — деревня в городском округе Богданович Свердловской области. Управляется Ильинским сельским советом.